DBB peut faire référence à :
 DBB, entreprise hutoise qui créa en 1998 le Zizi Coin Coin ;
 Daigassō! Band Brothers, un jeu vidéo ;
 Deutsche Bundesbahn ;
 Deutsche Bundesbank ;
 Deutscher Beamtenbund ou Dbb beamtenbund und tarifunion,  la deuxième confédération syndicale d'Allemagne en nombre d'adhérents ;
 Deutscher Basketball Bund, la fédération allemande de basket-ball.
Plus souvent écrit en minuscule "dbb", acronyme utilisé principalement sur les réseaux sociaux qui signifie "des bonnes barres". En référence à l'expression "se taper des barres".